Denumirea de Bar se poate referi la:

 unitate de măsură tolerată a presiunii, notat cu bar 
 Bar, oraș în Muntenegru
 Bar, oraș în Ucraina
 Mai multe localități din Franța:
 Bar, comună în departamentul Corrèze
 Bar-le-Duc, oraș în departamentul Meuse
 Bar-sur-Aube, comună în departamentul Aube
 Bar-sur-Seine, comună în departamentul Aube
 Bar Stat medieval din Sfântul Imperiu Roman, actualmente în Franța
 Bar râu în Franța
 Bar, unitate de alimentație publică cu specific de băuturi servite la tejghea.